BiH:
 Dužice (Široki Brijeg, BiH), naselje u općini Široki Brijeg

Crna Gora:
 Dužice (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja